Granero hace referencia a varios artículos:

Agricultura 
 Granero, hórreo o silo para granos.
 Doble granero, en el Antiguo Egipto, organismo que funcionaba como centro de aprovisionamiento y distribución de grano.
 Región granera o granero (figurado), para referirse a un país o región que abastece de grano al resto.

Lugares
Granero de Norteamérica, región en Estados Unidos.

Personas 
 Esteban Granero, futbolista español.
 Manuel Granero, torero español (1902-1922).